Braunau am Inn (district), een district in de Oostenrijkse deelstaat Opper-Oostenrijk
 Braunau am Inn (stad), een stad in de Oostenrijkse deelstaat Opper-Oostenrijk